Stati Uniti d'America
 Ruston – capoluogo della Parrocchia di Lincoln, Louisiana
 Ruston – città della Contea di Pierce, Washington